Ел Професор има више значења:

 Ел Професор (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Професор (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику